Ben Weber kan henvise til:
 Ben Weber (komponist) (1916–1979), amerikansk komponist
 Ben Weber (baseballspiller) (f. 1969), amerikansk baseballspiller
 Ben Weber (skuespiller) (f. 1972), amerikansk skuespiller